Натуральне число 1420
 1420 рік до нашої ери
 1420 рік нашої ери